Des Allemands, mais aussi des Français, des Belges, des Norvégiens, des Russes même, mais également des volontaires arabes et musulmans de surcroît, en passant par des Indiens bouddhistes et les élèves officiers thaïlandais et chinois des écoles de guerre allemandes réputées les meilleures du monde dans les années 1930.

Cette page a pour but d’analyser la géopolitique et la politique étrangères allemandes de l'époque en faisant le points sur les différentes phases du conflit; les alliances, les zones d'influences, les accords, les invasions, etc. et de répertorier, de façon la plus exhaustive possible, les unités étrangères intégrées ou non au commandement allemand, que ce soit de la Wehrmacht, de la Waffen-SS ou de la police et de recenser les effectifs complets selon les critères ethniques et religieux.

Toutes les unités inscrites portent leurs dernières dénominations en allemand, au moment de leurs inscriptions aux archives de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS.

Pourquoi ? autant de volontaires du monde entier 
Pour comprendre, au moins en partie, le nombre significatif d'étrangers au sein des forces allemandes, il faut bien évidement regarder au niveau géopolitique de l'époque, des alliances d’après guerre qui se font et se défont, les royaumes qui se terminent, les empires qui tombent, les républiques qui naissent et les colonies qui ont soif d'indépendance.

Le mécanisme insidieux et dangereux, qui va mener le monde entier à la guerre et les Hommes à choisir entre trois camps, le nationalisme, le communisme et le capitalisme.

Le Seconde Guerre mondiale est une guerre d'idéologie.

Extensions territoriales du III Reich 
De 1935, jusqu'en 1941, le Reich va annexer des territoires et les incorporer au sein de son territoire national, les jeunes gens (plus ou moins vieux en réalité) sont considérés comme sujet allemand, et donc soumis à la conscription obligatoire.

Les territoires annexés 
Pour comprendre, au moins une partie, le nombre significatif d'étrangers au sein des forces allemandes, il faut bien évidement regarder au niveau de la conscription obligatoire qui concerne le territoire national du Reich. Les territoires annexés ne sont donc pas exempts de mobilisation.

Les territoires conquis

Les pays ou territoires sous protection militaire de l'Allemagne

Les pays sous administration de l'Allemagne

Les pays alliés signataires ou non du pacte Tripartite

Les pays signataires du pacte Anti-Komintern

Les traités ou pactes militaires ou commerciaux favorables à l'Allemagne

Les différentes invasions, déclarations de guerre, ruptures diplomatiques ou zones d'influence favorables à l'Allemagne

La Wehrmacht 
Deux types d'unités sont distinguées :

 Les unités sous commandement ; unités d'armées étrangères avec leurs état-major propre, sous le commandement de l'Allemagne. 
 Les unités intégrées ; unités équipées et habillées par la Wehrmacht, dont l’état-major est entièrement ou partiellement allemand et faisant partie intégrante de la Wehrmacht.

Les unités sous commandement

Armées étrangères 

N.B1 : Les dates correspondent aux dates d'entrée en service dans les forces allemandes.

Divisions étrangères

Régiments et unités diverses étrangères

Les unités intégrées

Armées étrangères

Divisions étrangères

Brigades étrangères

Régiments étrangers

(Kampfgruppe) et (Verband) étrangers

Légions étrangères 

1 : La Légion du Nord Caucase (Nordkaukasische Légion) est composée de 36 ethnies ou tribus occupant la Ciscaucasie. Elle ce compose nominativement des tribus suivantes : les Abkhazes, Didoës, Koubatchines, Tabassaranes, Adiges, Darguines, Lazes, Tyndales, Avars, Goboderines, Lakes, Tchamalales, Achvars, Ingouches, Lezghiens, Tchétchènes, Andilles, Kabardines, Nogaïs, Tcherkesses, Agoules, Karatches, Oudihés, Balkhaches, Koumyks, Ossètes, Bagoulales, Khvarshines, Routoules, Botlikhes, Karatines, Tates, Cachoures, Kaytages & Talisches

Bataillons et unités diverses étrangères

Bataillons de travail et de génie étranger de la Wehrmacht

Les Ostbataillons de la Wehrmacht

La Waffen-SS 

À l'inverse de l'armée régulière allemande, la Waffen-SS n'a pas eu d'unités étrangères sous son commandement, hormis de façon ponctuelle et concernant des unités de la Wehrmacht. Ce corps d'armée a cependant mis sur pied plusieurs unités constituées d'étrangers, au point qu'à la fin de la guerre la proportion Allemands/volontaires étrangers était de 44% pour les unités allemandes et 56% pour les unités étrangères.

Pour ne pas froisser les engagés des premières unités, les autorités de la Waffen-SS ont créé une différence de noms dans les unités, les unités constituées d'Allemands ou de Volksdeutche commence par “SS”, suivi du nom de la division ; concernant les unités étrangères la dénomination “der Waffen-SS” se trouve à la fin du nom de la division. L'on peut traduire : unités “de” la Waffen et unités “à disposition” de la Waffen.

Exemples 
 1. SS-Panzer-Division “Leibstandarte SS Adolf Hitler”, pour une unité de la Waffen.
 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS “Handschar” (kroat. Nr.1), pour une unité à disposition de la Waffen.

Certaines unités composées d'étrangers sont cependant considérées comme ayant du sang aryen et ont donc le droit d'avoir la première dénomination.

Toutes les unités inscrites portent leurs dernières dénominations en allemand, au moment de leurs inscriptions aux archives de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS.

Les unités avec dénomination “SS”

Les corps d'armées étrangers

Les Divisions étrangères

Les unités avec dénomination “Waffen der SS”

Les corps d'armées étrangers

Les divisions étrangères

Brigades étrangères de la Waffen-SS

Régiments étrangers de la Waffen-SS

(Kampfgruppe) et (Waffengruppe) étrangers de la Waffen-SS

Légions étrangères de la Waffen-SS

Bataillons et unités diverses étrangères de la Waffen-SS 
Kroatische SS-Kavalerie-Abteilung (Div.13) (13. Waffen-Gebirgs-Division der SS « Handžar ») (Croatie)
6. Lettisches SS-Bau-Batalion (Lettonie)
SS-PanzerGrenadier-Batalion « Narwa » (Estnische SS Legion / 5. SS-Panzer-Division « Viking ») (Estonie)

 Britische Freecorps (SS) (effectif théorique : 60 / effectif réel au combat : 10) (3. SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 11 / 11. SS-Freiwilligen-PanzerGrenadier-Division « Nordland ») (Angleterre)
Einsatzgruppe « Ezquarra » (effectif réel au combat : 150-200) (101. & 102. Spanische-Freiwilligen-Kompanie / 11. SS-Freiwilligen-PanzerGrenadier-Division « Nordland ») (Espagne)
Landwacht Niederland (Landstorm Nederland) (Hollande)
Landstorm Nederland (SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade « Landstorm Nederland ») (Hollande)
SS-Freiwilligen-Verband Nordwest - unité de combat dépendant du Gouvernement général de Pologne (Débica), composée d'un Regiment « Nederland », et d'un Regiment « Flandern » (Belgique & Hollande)
SS-Freiwilligen-Standarte Nordwest - unité de combat dépendant du Gouvernement général de Pologne (Débica), composé de trois bataillons de la SS-Freiwilligen-Legion « Nederland » et d'un bataillon de la SS-Freiwilligen-Legion « Flandern » (Belgique & Hollande)

Waffen-Grenadier-Brigade der SS (weißruth.) (30. Waffen-Grenadier-Division der SS (russ. Nr. 2) / 30. Waffen-Grenadier-Division (weißruth. Nr. 1)) (Biélorussie) - unité créée à partir d'un reliquat de la  SS russe - renommée le  en division « Biélorussie ».

SS-Freikorps Dänmark (1. SS-Brigade / Heertruppe II AK (16. Armee / Heeresgruppe Nord)) (Danemark)
50.6 SS Ski-Jager Batalion (Norvège)
 Finnisches Freiwilligen Batalion der Waffen-SS (Regiment « Nordland » / 5. SS-Panzer-Division « Viking ») (Finlande)
SS-Freiwilligen-Batalion « Nordost » (Finnisches Freiwilligen Batalion der Waffen-SS / 5. SS-Panzer-Division « Viking ») (Finlande)

Unités mixtes diverses 
Il s'agit d'un liste d'unités mixtes (Wehrmacht / Waffen-SS), (Allemands/étrangers), sous commandement de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS.
Der bretonische Waffenverband der SS, unité paramilitaire nationaliste bretonne intégrée en 1943 dans le Sicherheitsdienst (le SD). Cette unité d'un effectif d'environ  fut active en Bretagne ; elle ne figure cependant pas dans les archives officielles de la Wehrmacht et de la Waffen SS.
1. SS Gebirgsjäger Batalion (Allemagne, Russie, Lettonie, Estonie, Hollande, Croatie, France & Italie), bataillon d'infanterie de montagne mixte, créé spécialement pour l'invasion de la Finlande (hiver 1941-1942).
2. SS Gebirgsjäger Batalion (Allemagne, Russie, Lettonie, Estonie, Hollande, Croatie, France & Italie), deuxième bataillon d'infanterie de montagne mixte, créé pour l'invasion de la Finlande.
 3. SS Gebirgsjäger Batalion (Russie & Lettonie), troisième bataillon d'infanterie de montagne mixte, créé pour l'invasion de la Finlande.
 444. Sicherungs-Division
 2. SS-Brigade « Reichsfuhrer-SS » (Allemagne & Lettonie)
Abwehr-Unternehmen Tiger B (Turkestanische Kaukasiche Mohammedanische Legion) (Allemagne & Turkménistan) - unité atypique créée à partir d'un reliquat de soldats allemands du 800. Infanterie-Regiment et de volontaires recrutés parmi des prisonniers de guerre.

Les effectifs théoriques 
Pour avoir un calcul précis des effectifs théorique des unités, il faut se référer aux Kriegsstärkenachweisung (Kstn).

Kstn type 1939 
Pour une division d'infanterie (comprenant un seul régiment d'infanterie) soit : .

Dont : ,  supérieurs,  et  du rang.

Kstn type 44 (base 44 Infanterie Division) 
Pour une division d'infanterie soit : .

Dont : ,  supérieurs, ,  du rang et  volontaires étrangers.

Nous pouvons donc conclure qu'a compté du 1.04.1944 (date de la création du Kstn type 44), toutes les unités allemande, sont dotés d'effectifs étranger, en plus des unités étrangère officielle.

Kstn type 44 Panzer-Jäger Einheiten (Unité anti-chars) 

Pour une unité anti-chars de base soit : .

Dont : ,  supérieurs, ,  du rang et  volontaires étrangers.

Pour mieux comprendre en détail :

 voir l'article Heer (Wehrmacht).

Les effectifs étrangers de la Wehrmacht

Les effectifs étrangers de la Waffen-SS

Tableau d'insignes des volontaires étrangers de la Wehrmacht

La religion sous le Troisième Reich 
Les armées allemandes, que ce soit la Wehrmacht ou la Waffen-SS, n'avaient en aucune sorte d'unité dite « religieuse » ; en général, les soldats allemands pratiquaient le paganisme ou étaient athées. Cependant toutes les religions ont été représentées dans l'armée sous le Troisième Reich : les chrétiens, musulmans, orthodoxes, bouddhistes, sikhs et même les juifs (au sens de la pratique du judaïsme) eurent leurs places dans cette armée.

On évalue approximativement la répartition suivante : , , , . Les soldats chrétiens n'ont pas été quantifiés.

Personnalités étrangères ou allemandes de confessions diverses dans la Wehrmacht ou la Waffen-SS 
À cette époque, les idées raciales et eugénistes ne s'appliquèrent plus seulement aux peuples appartenant à d'autres civilisations ou à d'autres ethnies (Noirs africains, Amérindiens, Asiatiques). Les compatriotes, blancs et de même culture, mais de confession juive, appartiendraient désormais à une race différente et inférieure.

Nous retrouvons aussi dans de nombreux livrets militaires des indications telles que « demi-juif » ou « quart-juif » qui mettent en avant une classification raciale de la judéité, ce qui permettra à certains d'obtenir des postes dans la Wehrmacht ou chez les Waffen-SS (voire une aryanisation dans certains cas).

De plus les nazis hiérarchisaient également les musulmans. Les Arabes, sémites, devenaient de ce fait moins fiables que les musulmans européens tels que les Bosniaques, les Tatares, tout autre musulman caucasiens ou asiatiques (indiens).

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 

  — Étude sur la Divisions Dirlewanger.
  — Étude des forces blindées de l'armée hongroise.
 — Étude et récit sur la 162 Infanterie-Division et de la 162. Infanterie-Division (Turkestanisches).
 — Étude sur les volontaires Indiens du 950 Indisches-Infanterie-Regiment et la Légion Indienne SS.
 — Étude des volontaires SS musulmans bosniaques.
  — Biographie du soldat Guy Sajer, engagé volontaire Franco-allemand au sein de la Gross-Deutschland division.
  — Décortication des effectifs des grandes opérations militaire.
  — Étude de l'ensemble des unités allemandes de l'opération Barbarossa.
  — Étude des unités allemandes et baltes impliquées dans l'épuration ethnique de l'Est.
  — Étude des volontaires français SS.
  — Récit sur les prisonniers russes devenus volontaires de la R.O.A.
 — Chronique au jour le jour de tous les événements de la Seconde Guerre mondiale.
  — Étude géopolitique sur les volontaires musulmans d'Europe dans le système nazi.
  — Étude et mouvement de la  et de ses unités, ainsi que sur les volontaires belges et azéris de la division.
  — Étude des volontaires finlandais de la Waffen-SS.
  — Étude des soldats de confessions juives de la Wehrmacht et Waffen SS.
  — Étude et récit personnel sur la , et sur le  de légionnaires arabes.

  
 Autres éditions ou détails sur ces éditions
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 

 Liste des divisions allemandes de la Seconde Guerre mondiale
 Liste des unités de la Waffen-SS
 Liste des unités de la Wehrmacht et de la Waffen-SS
 Grades de la Wehrmacht
 
 Abréviations militaires (Allemagne)

Forces armées du Troisième Reich
Unité militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale